EGU steht für:
 European Geosciences Union, eine interdisziplinäre wissenschaftliche Gesellschaft für Forscher der Geophysik
 Euro-Graffiti-Union, eine 1986 gegründete Graffiti-Organisation
 Eagle Air (Uganda) (ICAO-Code), ugandische Fluggesellschaft

Egu ist der Familienname folgender Personen:
 Patrick Egu (* 1967), nigerianisch-US-amerikanischer Footballspieler

Abkürzung